Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1992 vond plaats in Lent van 15 tot en met 24 april 1992. Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 19 april. Karen van Lith werd voor de zevende maal kampioen. Zij behaalde in het toernooi 12 punten uit 9 partijen, evenveel als Erna Wanders, maar ze behield haar titel omdat volgens de wedstrijdvoorwaarden de kampioen bij gelijk eindigen op de eerste plaats haar titel zou behouden. Op de derde plaats eindigde Ludmilla Meijler-Sochnenko met 12 punten.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten. Bij gelijk eindigen op de eerste plaats behoudt de kampioen van vorig jaar haar titel.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1992
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Nijmegen